Gert Nilsson kan avse:

Gert Nilsson (född 1935), militär.
Gert Nilsson (född 1935), teolog.
Gert Nilsson (född 1947), bordtennisspelare.
Gert Nilsson (1932–2016), fotbollsspelare.

Se även 
 Gert Nilson (född 1941), förläggare